

Astronomia 
 Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) – satellite artificiale sviluppato dalla NASA

Cinema 
 Grace – film del 2009 diretto da Paul Solet

Geografia 
 Grace – città della Contea di Caribou, Idaho (Stati Uniti d'America)

Musica 
Grace – cantante australiana (nome completo Grace Sewell)
Grace – cantante canadese (nome completo Grace Young)
Grace – gruppo musicale britannico
 Grace – album di Jeff Buckley del 1994
 Grace – singolo di Jeff Buckley del 1994
 Grace – album dei Tribes of Neurot del 1999
 Grace – brano degli U2 del 2000, dall'album All That You Can't Leave Behind
 Grace – singolo dei Supergrass del 2003, dall'album Life on Other Planets
 Grace – album di Simon Webbe del 2006
 Grace/Ride the Storm – singolo di Simon Webbe del 2007, dall'album Grace
 Grace – album di Mandy Capristo del 2012
 Grace – album di David Knopfler del 2015
 Grace – singolo di Lewis Capaldi del 2018

Onomastica 
 Grace – forma inglese del nome proprio di persona italiano femminile Grazia

Persone 
 April Grace (1962) – attrice statunitense
 Bud Grace (1944) – fumettista statunitense
 Carol Grace (1924-2003) – attrice e scrittrice statunitense
 Conor Grace (1982) – cestista irlandese
 Laura Jane Grace (1980) – cantante e musicista statunitense
 Ricky Grace (1967) – cestista statunitense naturalizzato australiano

Televisione 
 Grace – episodio della settima stagione di Stargate SG-1
 Grace – film per la televisione del 2012 diretto da Lesli Linka Glatter